Clint Dempsey
Patrick Dempsey
Jack Dempsey
Michael Dempsey
Nonpareil Dempsey
Tom Dempsey
Róisín Dempsey
Trace Dempsey Cyrus

Desambiguações de sobrenomes